

Patronyme 

 Charles-Hilaire Piet de Beaurepaire (), premier commis des Bâtiments du roi ayant exercé de 1683 à 1691 ;
 Nicolas-Joseph Beaurepaire (1740-1792), lieutenant-colonel français, héros de la bataille de Verdun (1792) ;
 Jacques Alexandre Reine de Beaurepaire (1754-1829), se trouvait de service à Versailles comme garde du Corps lors des journées des 5 et 6 octobre 1789 ;
 Urbain Jacques Dominique de Beaurepaire (1787-1859), émigra en 1792, participa aux campagnes de Napoléon , à la Restauration et au Second Empire.
 Eugène de Robillard de Beaurepaire (1827-1899) magistrat et historien français, historien de la Normandie et de la littérature ;
 Charles de Robillard de Beaurepaire (1828-1908), architecte français, historien de la Normandie ;
 Alfred Quesnay de Beaurepaire (1830-1898), dessinateur français ;
 Jules Quesnay de Beaurepaire (1837-1923), avocat, magistrat, homme politique et écrivain français ;
 Christiane de Beaurepaire (1942-), psychiatre français ;
 Pierre-Yves Beaurepaire (1968-) historien français ;

Toponyme 

 Beaurepaire, ancienne localité du Québec ;
 Beaurepaire, hameau français de l'Aisne ;
 Beaurepaire, ancienne commune française des Ardennes, intégrée à Olizy-Primat ;
 Beaurepaire, commune française de l'Isère ;
 Beaurepaire, commune française de l'Oise ;
 Beaurepaire, commune française de la Seine-Maritime ;
 Beaurepaire, commune française de la Vendée ;
 Beaurepaire-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire ;
 Beaurepaire-sur-Sambre, commune française du Nord ;
 Château du Repaire, château français en Charente ;
 Gare Beaurepaire, gare québécoise.

Odonyme 
 La rue Beaurepaire à Paris, qui honore la mémoire de Nicolas-Joseph Beaurepaire.

Hydronyme 
 le Beaurepaire, est un ruisseau de l'Aisne qui se jette dans le Vilpion, qui se jette dans la Serre, un sous-affluent de la Seine par l'Oise.

Divers 
Beau Repaire est un album de Jacques Higelin.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France